Sokolovići je lahko:
 Sokolovići, Rudo (Bosna in Hercegovina)
 Sokolovići, Sokolac (Bosna in Hercegovina)